Val Brembilla – valle della Lombardia
 Val Brembilla – comune italiano della Provincia di Bergamo nella suddetta valle